La expresión yellow dog («perro amarillo» en inglés) puede referirse a:
 Contrato Yellow Dog, una forma de contrato laboral en la que se prohíbe al trabajador la afiliación a un sindicato;
 Río Yellow Dog, un río de los Estados Unidos;
 Yellow dog Democrat, un término político que se refiere a votantes del Partido Demócrata en los estados sureños de los Estados Unidos; o
 Yellow Dog Linux, una distribución del sistema operativo Linux.